

Dans le tableau qui suit sont répertoriées les villes allemandes de plus de , l'évolution de leur population (en ne tenant compte que des résidences principales) au travers des années 1980, 1990, 2000 et 2010 (toujours au ), ainsi que le Land auquel elles appartiennent. Ces chiffres tiennent compte du territoire et des frontières politiques de la ville, sans englober les périphéries politiquement indépendantes.

Listes des villes de plus de 100 000 habitants

Listes des villes de moins de 100 000 habitants

Galerie

Annexes

Notes et références

Liens internes 
 Liste des aires urbaines d'Allemagne
 Villes d'Allemagne
 Liste des villes de l'Union européenne par population
 Liste des agglomérations les plus peuplées du monde
 Villes du monde
 Liste des maires des grandes villes de l’Allemagne

Liens externes 
 Chiffres sur les communes allemandes

Géographie de l'Allemagne
Ville en Allemagne
Commune en Allemagne